MI, Mi або mi може відноситися до:
 Мі — нота.
 Мі — знак кани.
 Марка радянських/російських гелікоптерів Дослідно-конструкторського бюро ім. Міля та українських гелікоптерів (Мотор Січ)
 MI — число 1001 римськими цифрами.
 mi — код мови маорі в стандарті ISO 639-1.
 Миля () — одиниця довжини, рівна 1.609 км.
 Момент інерції () — міра інертності тіла в обертальному русі навколо осі.
 Множинна спадковість () — концепція, підтримувана частиною об'єктно-орієнтованих мов програмування.
 Середнє ім'я () — елемент повного імені людини, застосовуваний в Європі та західних країнах.
 Гострий інфаркт міокарда () — одна з клінічних форм ішемічної хвороби серця.
 Ковкий чавун () — тип чавуну.
 Взаємна інформація () — кількість інформації, що міститься в одній випадковій величині відносно іншої.
 MI5, MI6 — відділення військової розвідки Великої Британії.
 Musicians Institute — музичний інститут в Голлівуді, США.
 Місія нездійсненна () — американський пригодницький бойовик.
 Корпорація монстрів () — американський повнометражний мультфільм.
 Monkey Island — серія гумористичних пригодницьких відеоігор.
 Індекс маси (технічний аналіз) (MI від ) — технічний індикатор.

 Прізвище:
 Густав Мі (1868–1957) — німецький фізик.
 Вільям Мі () — англійський поет.
 Маргарет Мі (, 1909–1988) — британський ілюстратор.

Мі — громада в кантоні Во